Kostanjevec Riječki je naselje u sastavu Općine Gornja Rijeka, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 267 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Gornja Rijeka